Čemernica – wieś w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej, w mieście Virovitica
 Donja Čemernica – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Topusko
 Gornja Čemernica – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Gvozd
 Čemernica Lonjska – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Kloštar Ivanić

 Čemernica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie bośniacko-podrińskim, w gminie Pale-Prača
 Čemernica – wieś Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Ilijaš
 Čemernica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Fojnica